El término monchino se emplea para referirse a:
 Monchina (raza bovina): Raza bovina de Cantabria, Valle de Mena y País Vasco, España.
 Caballo monchino: Raza equina de Cantabria, España.